Baranyi József
 Baranyi József (1919) agrármérnök, kertész
 Baranyi József (1925–2009) zenepedagógus, karnagy
 Baranyi József (1929) agrármérnök, melegégövi szakmérnök
Baranyai József
 Baranyai József (?) Rátz Tanár Úr életműdíjas (2011) pedagógus
Baranyay József
 Baranyay József (1876–1952) újságíró, könyvtáros, helytörténész